Neuf  navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Magpie :
 Le  était une goélette à 4 canons lancée en 1806 et capturée par les Français en 1807.
 Le  était une goélette à 5 canons lancée en 1826 et détruit à Cuba deux mois plus tard.
 Le  était un cotre à 4 canons lancé en 1830, utilisé pour le service des chantiers navals après 1845, rebaptisé YC6. Il était en service jusqu'à au moins 1880 et a peut-être été vendu en 1908.
 Le  était une canonnière à hélice de la classe Dapper lancée en 1855 et détruite en 1864.
 Le  était une canonnière à hélice de classe Plover lancée en 1868, utilisée comme navire de recherche après 1878 et vendue en 1885.
 Le  était une canonnière à hélice lancée en 1889. Il a été utilisé comme navire de défense à partir de 1902, redevenant une canonnière en 1915, avant d'être transféré pour être utilisé comme navire de dépôt plus tard cette année-là. Elle a été vendue en 1921.
 Le  était un loop de classe Black Swan modifié lancé en 1943 et démantelé après 1959.
 Le  était le chalutier Hondo acheté en 1982 et utilisé jusqu'en 1996 pour l'entraînement ciblé.
 Le  est un navire de surveillance côtière, mis en service le .

Magpie